Фінал Кубка Італії з футболу 1986 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1985—1986, в яких зустрічались «Рома» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1986 у футболі
1986 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу